Termenul „Ben Hur” se poate referi la:

 Ben Hur (roman), scris de Lew Wallace

Filme
 Ben Hur (scurtmetraj din 1907) (Statele Unite), regia Sidney Olcott
 Ben-Hur (1925) (Statele Unite), regia Fred Niblo
 Ben-Hur (1959) (Statele Unite), regia William Wyler
 Ben Hur (2003) (Statele Unite), animație, regia Bill Kowalciuk
 Ben Hur (2010) (Statele Unite), serial TV, regia Steve Shill 
 Ben Hur (2016) (Statele Unite)

Localități
 Ben Hur, California, 
 Ben Hur, Texas, 
 Ben Hur, Virginia,

Nume de persoane
 Ben-Hur Baz (1906–2003),
 Ben-Hur Moreira Peres (n. 1977), 
 Benhur Salimbangon (n. 1945),
 Ben Hur Villanueva, sculptor filipinez